Епархия Сан-Хосе – название католических епархий в различных странах мира. Епархии названы в честь святого Иосифа.

 Епархия Сан-Хосе (Калифорния) – епархия в США;
 Епархия Сан-Хосе (Филиппины) – епархия на Филиппинах;
 Епархия Сан-Хосе-де-Антике – епархия на Филиппинах;
 Епархия Сан-Хосе-де-Майо – епархия в Уругвае;
 Епархия Сан-Хосе-дель-Гуавьаре – епархия в Колумбии;
 Епархия Са-Хосе-де-Коста-Рика – епархия на Коста-Рике.